László Imre (?–?) atléta, futó
 László Imre (1891–1955) színész
 László Imre (1896–1975) nótaénekes
 László Imre (1930–1954) irodalomtörténész, kritikus
 László Imre (1946) politikus, orvos